El término speed es una palabra del idioma inglés para velocidad o rapidez, pero puede hacer referencia a:
Como droga, speed es el nombre callejero de la anfetamina, la metanfetamina y sustancias similares utilizadas como drogas recreativas que también se usan en el campo de la medicina.
En música puede referirse a:
 Subgénero musical derivado en una época de transición, dando lugar a otros subgéneros como el Thrash o el Power Metal. No sólo hace referencia a la velocidad rítmica de las canciones, sino que también depende de una gran cantidad de factores y elementos, bien melódicos, armónicos, instrumentales - a veces estos instrumentos que hacen las bases rítmicas que dan la "rapidez" a las composiciones suelen crearse a partir de sonidos electrónicos hechos por ordenador, sintetizadores... Aunque la instrumentación de los grupos en la mayoría de estos géneros son los mismos, solo que con modificaciones, atendiendo a la forma, y sentimentalismo de las canciones. Ya quizás no tan dependiente de la composición lírica, que suele tener connotaciones épicas (en sonido, Aquaria), de leyendas y mezcla de letras que giran en torno a la rama del metal. Aunque es muy difícil etiquetar y definir estilos, y aún más subgéneros, ya que es muy subjetivo para cada persona y sus difierentes puntos de vista, y crítica.
Grupo Coreano :Speed (grupo):.
Grupo japonés :Speed (grupo jpop):.

En cine y literatura puede referirse a: 
 Speed (1936), película estadounidense protagonizada por James Stewart.
 Speed (1994), película de acción dirigida por Jan de Bont y protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock.
 Speed (2007), película hindú bollywood.
 La serie de películas Speed (serie) (1922). 
 En literatura, la novela Speed (novela), de William S. Burroughs Jr..
 A un canal de televisión dedicado al automovilismo, llamado Speed Channel.

 Como lugar puede hacer referencia a:
 Museo de Arte Speed, Louisville, Kentucky.
 Río Speed, Canadá.
 Speed, Carolina del Norte, Estados Unidos.
 Speed, Kansas, Estados Unidos.
 Speed, Indiana, Estados Unidos.
 Speed, Victoria, Australia.

 Como nombre de persona puede referirse a:
 James Breckenridge Speed.
 Scott Speed, piloto estadounidense.